Ге́рхард () — мужское имя германского происхождения. Сложено из древненемецких слов ger (копьё) и хард (твёрдый). Уменьшительными именами от Герхарда являются Герд и Герда.

Персоналии 
 
 
 
 
 
 
 Герхард VII (1404—1433) — граф Гольштейн-Рендсбурга (1427—1433).
 Герхард фон Марк (ок. 1387 1461) — граф части графства Марк (1430—61).
 Герхард фон Йорк (XII—XIII века) — магистр Ливонского ордена (1309—22).
 Герхард фон Мальберг (ок. 1200 1246) — 6-й великий магистр Тевтонского ордена (1240—44).

Фамилия 
 Герхард, Карл Абраам (1738—1821) — прусский минералог, горный чиновник и основатель Берлинской горной академии.
 Герхард, Губерт (ок. 1540—1550 — ок. 1620) — скульптор фламандского происхождения.
 Герхард, Иоганн Фридрих (ум. 1754) — немецкий художник.
 Герхард, Карл (1891—1964) — шведский актёр кабаре.
 Герхард, Нина (род. 1974) — немецкая певица и композитор.
 Герхард, Роберто (1896—1970) — испанский (каталонский) и английский композитор.
 Герхард, Фридрих Вильгельм Эдуард (1795—1867) — немецкий археолог.
 Герхард, Ян (1921—1971) — польский офицер и писатель.

См. также 

 Герхардт
 Герхард Ханаппи — футбольный стадион в Вене, Австрия.
 Герхарди
 Герхардс
 Герард